Landrieux peut désigner :

Toponyme 

 Roz-Landrieux est une commune française située dans le département d'Ille-et-Vilaine en région Bretagne.

Patronyme 

 Charlotte Landrieux (1994-), est une footballeuse française.
 Maurice Landrieux (1857-1926), est un prélat catholique français, évêque de Dijon.
Patronyme français